Ion kan syfta på:

 Ion (mytologi) – inom grekisk mytologi jonernas stamfader
 Ion (pjäs) – en pjäs av Euripides
 Ion (Platon) – en dialog av Platon
 Ion (DC Comics) – en figur i DC Comics
 Ion (fönsterhantera) – en fönsterhanterare i UNIX
 ION - en japansk mangaserie